Kakowski ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksander Kakowski (1862–1938), polnischer Geistlicher, Erzbischof von Warschau
 Iwan Sergejewitsch Kakowski (* 1999), russischer Snookerspieler